Decock est un nom de famille flamand qui désigne un cusinier. 

Il existe plusieurs variantes :
De Coc 
De Cocq
De Cock 
De Cocque
De Cok
De Coq 
De Kock 
De Kocq 
De Kok
Decoc 
Decocq 
Decocque 
Decok 
Decook
Decoq 
Decoque 
Dekock 
Dekocq 
Dekok

Il est notamment porté par  :
 Gilbert Decock (1928-2007), artiste belge ;
 Pierre Decock (1959- ), auteur et dessinateur luxembourgeois ;
 Roger Decock (1927-2020), coureur cycliste belge ;
 Thomas Decock, (1986- ), joueur français de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand